Селюлър Саут Къп 2012 е 27-ото издание на Селюлър Саут Къп. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Мемфис, САЩ от 17 до 26 февруари.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Мемфис Оупън